US Open 2019 – gra mieszana – zawody gry mieszanej, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 29 sierpnia–6 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center. Tytułu broniła para Bethanie Mattek-Sands–Jamie Murray, której udało się wygrać całe zawody.

Zawodnicy rozstawieni

Rezygnacje z gry 
  Simona Halep i  Horia Tecău zastąpieni przez  Darija Jurak i  Marcus Daniell

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 

US Open 2019
US Open – gra mieszana